Amor Vincit Omnia es un álbum de Draco Rosa lanzado en 2009.

Lista de canciones 
 Esto es vida	
 Amores de mi calle	
 Espejismo	
 Paraíso prometido	
 Libre que te quiero libre	
 Reza por mí
 Obra de arte	
 Mis amigos	
 El tiempo va

Álbumes de 2009
Álbumes conceptuales